Flaga powiatu nowodworskiego (mazowieckiego)
 Flaga powiatu nowodworskiego (pomorskiego)